Национален отбор по волейбол на Финландия може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Финландия
 Женски национален отбор по волейбол на Финландия